Une douille désigne une partie d'un instrument ou pièce de métal, creuse et généralement cylindrique, destinée à recevoir une tige, à assembler deux pièces, ou à servir de manche, de poignée., et par extension ou analogie :

 douille (mécanique) : en mécanique, une fixation entre deux pièces ;
 douille : en armement, un élément d'une munition qui solidarise ses composants, à savoir le projectile, la charge propulsive et l'amorce ;
 douille : en éclairage, un support permettant la fixation du culot d'une ampoule électrique ; elle peut-être à encoches ou à vis.
 poche à douilles : en pâtisserie, un cône creux dont l'ouverture, au sommet, est de formes et de largeurs variables donnant une forme spécifique à la préparation qui sort de la poche à douille ;
 hache à douille : type préhistorique de hache ; 
 un type d'écrou : l'écrou douille ;
 un élément de clé à cliquet ;

Notes et références